Hammerhütte steht für
 Hammerhütte Brausenstein, sächsische Schweiz
 Hammerhütte (Siegen), ehemaliger Vorort Siegens